AJW steht für:
 AJW Motorcycles, britischer Motorradhersteller
 All Japan Women′s Pro-Wrestling, japanische Wrestling-Promotion
 Asia & Japan Watch, englischsprachige Ausgabe der japanischen Asahi Shimbun
 Alpha Jet International (ICAO-Code)

ajw steht für:
 Ajawa (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Siehe auch:
 A. J. W. Duijvestijn

Abkürzung